Jean Laloy (1912-1994) – diplomatico francese
 Jean-Marie Laloy (1851-1927) – architetto francese
 Louis Laloy (1874-1944) – scrittore e musicologo francese
 Marie-José Laloy (1950) – politica belga
 Pierre-Jack Laloy (1885-1962) – architetto francese
 Sophie Laloy (1953) – attrice, ingegnera del suono francese